Kunratice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kunratice (ort i Tjeckien, Liberec), 
 Kunratice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar